Анхели Несма Медина () мексичка је телевизијска продуценткиња, која ради за продукцијску кућу Телевиса.

Трајекторија

Извршни продуцент

Шеф продукције

Помоћни продуцент

Асистент продукције

Награде

Најбоља теленовела

Спољашње везе 

 
 Биографија на Телевисином порталу 

Мексички продуценти